CPC, sigle composé des deux lettres C et P, peut désigner :

en français
 Code de procédure civile ;
 Confédération des peuples du Caucase, anciennement Confédération des Peuples des Montagnes du Nord-Caucase, une organisation politique militarisée de Russie ;
 Amstrad CPC (où CPC signifie Colour Personal Computer), une gamme de micro-ordinateurs 8 bits des années 1980 ;
 cœur pulmonaire chronique, selon la liste des abréviations en médecine ;
 commission professionnelle consultative, chargée d'examiner les projets de diplômes en France ;
 Compagnie des potasses du Congo, une entreprise active en République du Congo de 1964 à 1977 ;
 coût par clic ;
 coup de pied de coin, le nom français utilisé dans les Lois du Jeu pour désigner ce que l'on nomme couramment corner ;
 conseiller pédagogique de circonscription, dans le domaine de l'Éducation Nationale, un enseignant du  travaillant sous la responsabilité de l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) ;
 Cycle préparatoire commun, une prépa post-bac permettant d'entrer dans une école d'ingénieur sans concours, il se situe entre la CPI et la CPGE ;
 la Coalition des patriotes pour le changement, un mouvement armé centrafricain.

en anglais : 
 Communist Party of China (en français, Parti communiste chinois) ;
 Combinatorics, Probability and Computing, une revue mathématique ;
 Cost per click (en français, coût par clic).

CPC est un code qui peut désigner :
 , Chapelco, en Argentine, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CPC est une abréviation qui peut désigner :
 Canard PC, un magazine de jeux vidéo.